Sans espoir de retour fait référence à :

 Sans espoir de retour, roman de David Goodis publié en 1954
 Sans espoir de retour, film de Samuel Fuller sorti en 1989, adaptation du roman.

Homonymie de titre